Ramsholmen kan syfta på:

Finland

 Ramsholmen, Jomala, Åland, 
 Ramsholmen, Nagu, Åboland, 
 Ramsholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Ramsholmen (vid Ekenäs, Raseborg), Nyland, 
 Ramsholmen (vid Alglo, Raseborg), Nyland, 
 Ramsholmen, Borgå, Nyland,

Sverige
Ramsholmens odlingslandskap – ett kulturreservat i Örby socken i Marks kommun